«Чудеса своего рода», или «Нечто замечательное» () — американская молодёжная мелодрама 1987 года с Эриком Штольцем, Мэри Стюарт Мастерсон и Лиа Томпсон в главных ролях. Один из самых успешных молодёжных хитов 1980-х годов, снятый режиссёром Ховардом Дойчем по сценарию Джона Хьюза.

Сюжет 
Действие происходит в одной из школ США. Юная и дерзкая Уоттс, сорвиголова по своему характеру, всегда считала Кита Нельсона, парня из простой семьи, своим лучшим другом. Она барабанщица, он художник. Кит подрабатывает на бензоколонке, его отец мечтает, что сын закончит колледж. Семья Уоттс не обращает на неё никакого внимания. Молодые люди проводят много времени друг с другом. Но внезапно выясняется, что Кит увлечён самой популярной девушкой школы — Амандой Джонс, которая встречается с «золотым мальчиком» Харди Дженнсом. Харди не однолюб, и пара ссорится. Чтобы насолить Харди, Аманда соглашается пойти на свидание с Китом. Харди приглашает их к себе на вечеринку. Уоттс, влюблённая в Кита, пытается объяснить ему, что всё это шутка. Его сестра случайно слышит разговор Харди с приятелями и рассказывает брату, что на вечеринке его ждут неприятности. Однако Кит не отказывается от своей затеи, тратит все накопленные деньги и вместе с Уоттс и своими новыми приятелями, школьными хулиганами во главе с Дунканом, портит вечеринку Харди и добивается внимания Аманды. Проведя с ней вечер, он понимает, что любит Уоттс.

В ролях 
 Эрик Штольц — Кит Нельсон
 Мэри Стюарт Мастерсон — Сьюзан Уоттс
 Лиа Томпсон — Аманда Джонс
 Крэйг Шеффер — Харди Дженнс
 Джон Эштон — Клифф Нельсон
 Элиас Котеас — Дункан
 Молли Хейган — Шейн
 Мэдди Корман — Лора Нельсон
 Джейн Эллиот — Кэрол Нельсон
 Кэндис Камерон — Синди Нельсон
 Чина Филлипс — Миа
 Скотт Коффи — Рэй
 Кармин Кариди — охранник музея
 Ли Гарлингтон — преподавательница физкультуры

 Группа The March Violets в составе:
 Том Эштон — гитара
 Лоуренс Эллиотт — бас-гитара
 Клео Мюррэй — вокал
 Энди Тольсон — ударные

Альтернативные версии

Удалённые сцены 
Три сцены, не вошедшие в финальную версию картины, появляются лишь в американской теле-версии:
 Менее резкая версия сцены в ночном клубе
 Альтернативный диалог между Китом и Лорой в конце сцен прямо перед эпизодом со свиданием.
 Альтернативный диалог в доме Аманды, когда Кит говорит о машине: «Я понял, что твоя задница слишком ценна, чтобы усадить её в классику».
 Была вырезана сцена в спортзале, когда Уоттс пытается найти Кита.

Варианты сценария 
 Первоначально, зрители должны были узнать имя Уоттс в финальной сцене фильма, но создатели решили этого не делать.
 В одной из ранних версий сценария, в финале Кит делает Уоттс предложение.
 В первоначальной версии сценария преподаватель физкультуры был мужчиной, а не женщиной.
 В сценарии Уоттс указана как Ударница () и лишь в титрах упоминается её фамилия.
 Подруга Аманды, Шейн, была афро-американкой.

Новелизация 
В том же году по мотивам сценария был выпущен подростковый роман написанный Дэвидом Бишоффом (), в котором многие сцены и диалоги были смягчены в целях цензурирования, так как роман предназначался для более юного возраста, чем зрители фильма. Кроме того, роман основан на более ранней версии сценария поэтому роман иногда сильно отличается от фильма.

Из книги мы узнаём:
 Уоттс зовут Сьюзан. То есть её полное имя — Сьюзан Уоттс.
 Становится понятно, почему Кит ждал Аманду в клубе. Он знал, что там выступает любимая группа Аманды, и считал, что девушка наверняка поедет туда, чтобы посмотреть их концерт.
 Уоттс живёт с двумя братьями. Её мать умерла пятью годами ранее, а отца они просто не могут найти. В итоге, старший стал официальным опекуном младших детей и бросил школу, чтобы заботиться о них. Всё, что есть у детей от родителей — это дом и машина. Из книги ясно, что братья не очень интересуются жизнью сестры, так что Кит — не только лучший друг, но и семья Уоттс.
 Выясняется, что Кит наказан на 2 недели, так же, как и Аманда, однако он был отпущен раньше благодаря идее с рисунками, и Кит смог закончить портрет Аманды.
 Пытаясь завоевать Аманду, Кит ненаеренно избегает Уоттс. На протяжении двух лет они вместе обедали в перерыве между занятиями. Поэтому Уоттс спрашивает в фильме: «Ты скучал по мне, Кит?»

Музыка

Саундтрек 
Официальный саундтрек с 10 композициями различных исполнителей поступил в продажу 27 февраля 1987 года и был выпущен лейблом MCA Records. Сайт Allmusic присвоил альбому . Общее время звучания — 36:20.

Также звучали

Критика и отзывы 
В основном, критики достаточно благосклонно приняли картину. 77 % авторов сайта Rotten Tomatoes дала фильму позитивную оценку на основе 38 обзоров. Критик Роджер Эберт из Chicago Sun-Times, назвав его стоящим и достаточно увлекательным. Джанет Маслин из New York Times высказала мнения, что новая картина — улучшенная и доработанная версия предыдущей работы Хьюза, фильм «Девушка в розовом».

Ричард Шикель из Time раскритиковал картину за нереалистичность. Кроме того, многие критики положительно оценили игру исполнительницы главной роли — Мэри Стюарт Мастерсон.

Примечания

Ссылки 
 
 Фан-сайт фильма 
 Список адресов, где проходили съёмки 
 Сценарий на английском 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 1987 года
Фильмы по сценариям Джона Хьюза
Молодёжные фильмы
Фильмы о школе